CAH es una abreviación que puede referirse a:

Lugares 

 Aeropuerto de Cà Mau: Aeropuerto vietnamita.

Deporte 

 Club Atlético Huracán: Club deportivo de Argentina.
 Confederación Argentina de Handball: Máxima autoridad del balonmano argentino.